Miejscowości w USA:
 Oskaloosa – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Oskaloosa – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Oskaloosa (ang. Oskaloosa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Oskaloosa (ang. Oskaloosa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson